Emmeline Pethick-Lawrence (1867-1954), suffragette britannique
 Frederick Pethick-Lawrence (1871-1961), homme politique britannique